Идол се може односити на:
 Идол, предмет обожавања
 ВИС Идоли, музичка група из Београда
 Идол (ТВ серијал)
 Поп идол, музичко такмичење у Великој Британији
 Идол (РТВ БК)
 Хрватски идол, хрватска верзија Поп идола
 Идол (јапанска поп култура), тип јапанског уметника